Aline Calixto (Rio de Janeiro, 1980) é uma cantora sambista brasileira.

Ligações externas

Naturais da cidade do Rio de Janeiro
Sambistas
Cantores do Rio de Janeiro (estado)